

Patronymie
 Agathe Audley (1811-1891) est une biographe, écrivain musical et traductrice française.
 Anselm Audley (1982- ) est un écrivain britannique.
 Eleanor Audley (1905-1991) est une actrice américaine.
 Maxine Audley (1923-1992) est une actrice britannique.